César Fernando Silva dos Santos, noto come Cesinha – calciatore brasiliano
 Cíntia Silva dos Santos – ex cestista e allenatrice di pallacanestro brasiliana
 Fernando Silva dos Santos – calciatore brasiliano
 Francileudo Silva dos Santos – calciatore brasiliano naturalizzato tunisino
 Luan Silva dos Santos – calciatore brasiliano
 Luís Alberto Silva dos Santos – calciatore brasiliano
 Rafael Silva dos Santos – calciatore brasiliano
 Tiago Silva dos Santos – ex calciatore brasiliano naturalizzato bulgaro
 Warley Silva dos Santos – calciatore brasiliano